

Carriera

Club 
Ha giocato come terzino iniziando nel 1967 con la Ponte Preta, ma visse il suo miglior momento al San Paolo, dove vinse il Campionato Paulista nel 1975 e totalizzando 262 presenze e sei reti. Giocò anche per Santos, con il quale conquistò il Campionato Paulista 1978, e Juventus-SP.

Allenatore 
Ha allenato molti club, tra cui São Bento, Ponte Preta, Internacional (SP), Atlético Paranaense, América-SP, Novorizontino, Corinthians, Guarani, Palmeiras, Internacional, Cruzeiro, São Paulo, Portuguesa, Goiás e Flamengo. Nel 2005, Nelsinho Baptista si dimise dall'incarico di tecnico del Santos dopo un 7-1 subito dal Corinthians al Pacaembu e un 4-0 dall'Internacional all'Estádio Anacleto Campanella. Nel 2006 è stato assunto dal São Caetano; nel 2007 allenò nuovamente la Ponte Preta e il Corinthians, che al termine del campionato retrocesse in Série B, e successivamente ha guidato lo Sport Recife, alla vittoria del Campionato Pernambucano 2008 e della Coppa del Brasile 2008.

Tra le sue esperienze all'estero ci sono Sporting Barranquilla in Colombia, Al-Hilal in Arabia Saudita, Verdy Kawasaki, Nagoya Grampus Eight in Giappone e Colo-Colo in Cile. Il 28 maggio 2009 ha lasciato lo Sport per problemi nello spogliatoio.

Palmarès

Giocatore

Competizioni statali 
 
San Paolo: 1975
Santos: 1978

Allenatore

Competizioni statali 
 
Atlético-PR: 1988

 
Corinthians: 1997
San Paolo: 1998

 
Goiás: 2003

 
Sport: 2008, 2009

Competizioni nazionali 
 
Corinthians: 1990

 
Corinthians: 1991

 
Verdy Kawasaki: 1994, 1995
Kashiwa Reysol: 2011

 
Verdy Kawasaki: 1994
Kashiwa Reysol: 2013

 
Sport: 2008

 
Kashiwa Reysol: 2010, 2019

 
Kashiwa Reysol: 2012

 
Kashiwa Reysol: 2012

Competizioni internazionali 
 
Kashiwa Reysol: 2014

Note

Collegamenti esterni